Indonesië
 Klirong (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Klirong (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java